Парадо:

  — район в округе Бима, Индонезия;
  — река в штате Мату-Гросу, Бразилия;
 Парадо — вал позади окопов;
 Парадо, Род () — французский актёр.

См. также 
 Кучильо-Парадо — муниципалитет в Мексике.